Фридеман Гёбель (или Фердинанд Иванович Гебель; ; ) — немецкий и российский химик, натуралист и путешественник; член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук (1833), лауреат Демидовской премии (1838).

Биография 
Родился 21 февраля 1794 года в немецком городке Нидерросла.

Учился в Йенском университете; получил там степень доктора философии. После окончания университета Гёбель был аптекарем при университетской аптеке, руководил также фармацевтическим училищем в Йене. В 1825—1828 годах был экстраординарным профессором фармации в Йенском университете.

В 1828 году был приглашён читать лекции в Дерптский университет как специалист в области фармацевтических наук. В Дерпте Гёбеля стали называть — Фердинанд Иванович. Он был ординарным профессором, заведующим кафедрой химии и фармации Дерптского университета. Он стал одним из инициаторов создания при Дерптском университете первого фармацевтического института в России.

13 декабря 1833 года профессора теоретической опытной химии и фармацевтики Гебеля избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

В 1834 году руководил экспедицией по изучению южнорусских степей, в которой участвовал в качестве ботаника Карл Карлович Клаус, у которого Гёбель возбудил интерес к химии лекарственных веществ. Экспедицией были определены или уточнены ряд относительных высотных точек по барометру к рекам Волга, Урал и Каспийскому морю, проведена нивелировка между Волгой и Доном и на пространстве между Каспийским и Чёрным морями. Был определён химический состав воды одиннадцати озёр Каспийской степи и четырёх озёр Крыма. За труд «Путешествие в степи юга России» Гёбель был отмечен половинной Демидовской премией за 1838 год.

В 1837 году выделил из семян  алкалоид гармалин. Он также разработал способ получения нитроклетчатки для приготовления пироксилина (1846), опыты стрельбы которым производились в Санкт-Петербурге в 1847 году в его присутствии. Ему принадлежит также создание методов получения некоторых красок, приготовления водонепроницаемой бумаги и чернил.

В числе его учеников были также Генрих Струве, Карл Шмидт и др.

Скончался  года в Дерпте.

Семья 
 Сын — Гёбель, Адольф Фридеманович (Adolph von Goebel; 1826—1895) — геолог, минералог, участник Хорасанской экспедиции (1858) под руководством Н. В. Ханыкова. В 1868—1870 годы возглавлял экспедицию по исследованию побережья Белого моря, Кольского полуострова и острова Медвежий. Был учёным-хранителем академической коллекции метеоритов Геологического музея ИАН (1861—1889).

Память 
В честь Траугота Гёбеля в 1872 году был назван род растений

Примечания

Литература 
 Гебель Фр. Обзор результатов путешествия, совершенного в 1834 году, Профессором Дерптского Университета Гебелем, в степи Южной России, для исследования природы // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. Ч. 16. № 11. С. 304—326.

Ссылки 
 Биография  на ИС АРАН.
 Goebel, Karl Christian Traugott Friedemann  // Taxonomic literature : a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. T. 1 [Authors A-G]. 1976. Pages 962—963.

Выпускники Йенского университета
Профессора Императорского Дерптского университета
Химики Российской империи
Ботаники Российской империи
Ботаники по алфавиту
Лауреаты Демидовской премии